Иван Љубичић је освојио турнир. У финалу је победио Ендија Марија резултатом 6:4, 6:4.

Носиоци 

  Николај Давиденко (полуфинале)
  '''Иван Љубичић (победник)  Маркос Багдатис (друго коло)
  Енди Мари ''(финалиста)

 Михаил Јужни (четвртфинале) 
 Робин Седерлинг (друго коло) 
 Себастијан Грожан (прво коло) 
 Станислас Вавринка (прво коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
 Главни жреб - Доха 2007.

Отворено првенство Катара у тенису 2007.
Отворено првенство Катара у тенису — мушкарци појединачно